Termenul „Heimbach” se poate referi la:

 Heimbach (Nahe), Rheinland-Pfalz, Germnia
 Heimbach (Eifel), cu Barajul Schwammenauel din Nordrhein-Westfalen
 Râul Heimbach afluent al lui Glatt, Baden-Württemberg